Hancox ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Hancox (1932–2013), unter Daniel arap Moi in Kenia Chief Justice (1989–1993)

Siehe auch:
 Mount Hancox, Berg der Victory Mountains im ostantarktischen Viktorialand